Ройал Айви (; родился 20 декабря 1981 года в Нью-Йорке штат Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист и тренер, является ассистентом главного тренера клуба «Нью-Йорк Никс» в НБА.

Карьера в НБА 
После учёбы в колледже в Техасском университете в Остине, он был выбран во втором раунде драфта командой «Атланта Хокс».

18 сентября 2007 года Айви подписал однолетний контракт с «Милуоки Бакс».

24 июля 2008 года Айви перешёл в «Филадельфию-76».

15 июня 2009 года Айви отказался от варианта продления контракта на сезон 2009-10, что делало его неограниченно свободным агентом. Тем не менее, он снова подписал контракт с «Сиксерс».

18 февраля 2010 года Айви был обменен в «Милуоки Бакс» вместе с Приможом Брезецом на Джоди Микса и .

21 июля 2010 года подписал контракт с «Оклахома-Сити Тандер».

27 июля 2012 года вернулся «Севенти Сиксерс».

11 ноября 2020 года он присоединился к «Бруклин Нетс» в качестве ассистента главного тренера Стива Нэша.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 профиль Ройала Айви на сайте ESPN

Выпускники Средней школы Бенджамина Н. Кардозо
Баскетболисты США
Игроки «Техас Лонгхорнс» (баскетбол)
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»
Игроки «Гуандун Саузерн Тайгерс»